Ульрих Бехер (; 2 января 1910, Берлин — 15 апреля 1990, Базель) — немецко-австрийский писатель.

Биография

Ранние годы 
Ульрих Бехер родился 2 января 1910 года в Берлине. Поступил в Берлинский университет, где он быстро определился с политической ориентацией, примкнув к левым демократическим силам, неоднократно выражал отвращение нараставшим в немецком обществе национализму и милитаризму. В то же время проявляются его первые стремления к самостоятельному творчеству: он увлекается живописью и становится учеником известного художника Георга Гросса. Бехер сближается с близкими Гроссу людьми, левой интеллигенцией, среди которых режиссёр Эрвин Пискатор, писатель Макс Герман-Нейсе, художники Джон Хартфилд и Макс Пехштейн, издатели Виланд Херцфельде и Эрнст Ровольт.

В 1928 году Бехер создает одно из первых своих литературных произведений — пьесу «Никто». Она была написана под влиянием разразившегося скандала вокруг Георга Гросса, который был осужден по обвинению в богохульстве за издание антивоенной литографии «Христос в противогазе». Однако осуществить постановку пьесы в Германии в тогдашних условиях оказалось невозможным. Премьера состоялась лишь в 1936 году в Берне. Тем не менее в 1932 году Бехер издает сборник рассказов «Мужчины совершают ошибки». Менее чем через год эта книга была сожжена фашистами наряду с многими другими произведениями «дегенеративных писателей».

Жизнь в эмиграции 
После прихода к власти нацистов Бехер больше не мог оставаться в Германии: ещё в 1932 году он участвовал в схватке с ними в Берлинском университете. Впоследствии он писал:
В 1933 году в ночь поджога рейхстага покинул Германию, чтобы избежать — будучи её самым младшим «дегенеративным писателем» и младшим членом круга Георга Гросса — опасности ареста.
Бехер переезжает в Вену, получает австрийское гражданство, однако в 1938 году, в день аншлюса Австрии, вынужден бежать в Швейцарию, где ещё в 1936 году вышла его вторая книга — сборник «Завоеватели».

Но и здесь Бехер не мог задерживаться надолго: вплотную подступает угроза выдачи германским властям. Поэтому весной 1941 года он покидает Европу. С документами на чужое имя он пересекает вишистскую Францию, франкистскую Испанию, салазаровскую Португалию и, наконец, на испанском корабле добирается до Бразилии, где живёт сначала в Рио-де-Жанейро, а затем на удалённой ферме в сельве. Через три года он переезжает в США, в Нью-Йорк. В годы странствий Бехер в основном пишет публицистические статьи в антифашистских изданиях, выходящих в Швейцарии, Франции, Аргентине, Мексике и США.

Послевоенная деятельность 
Богатый опыт, накопленный за годы эмиграции, активно реализуется в послевоенные годы в прозаических и драматических произведениях Бехера. Он описывает то, что видел и пережил в Австрии (повесть «В начале пятого»), Швейцарии (роман «Охота на сурков»), Бразилии (пьесы «Самба» и «Макумба»), США (пьеса «Огненная вода», «Нью-Йоркские повести», роман «Профиль»). Его произведения проникнуты осознанием ответственности за судьбы человечества в условиях современных глобальных угроз, отрицанием иллюзорного бегства от решения насущных проблем.

До конца жизни Бехер оставался австрийским гражданином, хотя большую часть времени прожил в Швейцарии, осев в Базеле.

Произведения 
 Мужчины совершают ошибки (Männer machen Fehler, сб. рассказов, 1932).
 Никто (Niemand, пьеса, 1934).
 Завоеватели (Die Eroberer, сб. рассказов, 1936).
 Карл Бокерер (Der Bockerer, пьеса, 1946, экранизация Франца Антеля в 1981).
 Reise zum blauen Tag (сборник стихов, 1946).
 Nachtigall will zum Vater fliegen (сб. рассказов, 1950).
 Brasilianischer Romanzero (1950).
 В начале пятого (Kurz nach 4, роман, 1957, рус. изд. — 1971).
 Spiele der Zeit — Samba (Самба); Feuerwasser (Огненная вода); Die Kleinen und die Großen (пьесы, 1957).
 Сердце акулы (Das Herz des Hais, роман, 1960, рус. изд. — 2004).
 Spiele der Zeit, Bd. 2 — Niemand (Никто); Makumba (Макумба); Mademoiselle Löwenzom (пьесы, 1968).
 Охота на сурков (Murmeljagd, роман, 1969, рус. изд. — 1976).
 Профиль (Das Profil, роман, 1973).
 Бывшее казино Вильяма (William’s Ex-Casino, роман, 1973).
 SIFF. Selektive Identifizierung von Freund und Feind (сб. эссе, 1978).
 Franz Patenkindt (1979).
 Vom Unzulänglichen der Wirklichkeit (сб. рассказов, 1983).
 Abseits vom Rodeo (новелла, 1991).

Примечания

Ссылки 
 Сайт об Ульрихе Бехере 
 

Писатели Германии XX века
Писатели Австрии
Немецкие писатели XX века